Erdélyi Mihály (1782–1837) orvos, a bécsi császári és királyi állatorvosi intézet tanára
 Erdélyi Mihály (1856–1908) építész
 Erdélyi Mihály (1894–1972) festő
 Erdélyi Mihály (1895–1979) színész, színigazgató, operettszerző
 Erdélyi Mihály (1908–1990) orvos, az orvostudományok doktora